Folino –  frazione di Toscolano Maderno
 Carlo Folino –  avvocato italiano
 Vincenzo Folino – politico italiano